Il doppio del torneo di tennis Athens Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Per Henricsson che hanno battuto in finale Pablo Arraya e Karel Nováček 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Tore Meinecke (primo turno)
 Rill Baxter /  Tim Siegel (primo turno)

 Wolfgang Popp /  Udo Riglewski (semifinali)
 Marcelo Ingaramo /  Hans Schwaier (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1988